Demarkacja (rozgraniczenie) – wyznaczenie w terenie granicy między państwami. Demarkacja jest ostatnim etapem w ustalaniu przebiegu granicy między państwami. Dokonywana jest ona przez mieszane komisje międzypaństwowe i polega na szczegółowym wyznaczeniu granicy w terenie, oznaczeniu jej specjalnymi słupkami lub znakami granicznymi.

Demarkacja może także oznaczać ustalenie specjalnej linii demarkacyjnej przez wrogie sobie armie w okresie zawieszenia broni.

Przypisy

Zobacz też 
 delimitacja
 linia demarkacyjna

Terytorium w prawie międzynarodowym
Granica państwowa